Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2023  с 5 по 11 февраля 2023 года в городе Денвер (штат Колорадо).

Победителем стала команда скипа Джон Шустер из города Дулут. Это 6-й чемпионский титул для команды, для Джона Шустера - 9-й (ранее трижды он был чемпионом в другой команде). Эта команда будет представлять США на . Со счётом 8:3 в финале была побеждена команда скипа Daniel Casper из города Часка. Третье место заняла прошлогодний чемпион команда скипа Кори Дропкин, также из города Часка. Все медалисты представляли штат Миннесота.

Коэффициент силы команд-участников чемпионата () — 5.500.

Одновременно и там же  Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2023.

Общие сведения 
Все матчи  на youtube-канале Ассоциации Кёрлинга США - 2023 USA Curling Men's National Championship.

Победитель  право выступать на следующем .

Формат соревнований 
 На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin). В случае, если несколько команд имеют одинаковое количество побед, то более высокое место определяется по личной встрече.
 На финальном этапе команды играют по системе Пейджа для четырех команд. 
 Победитель матча 1-ой против 2-ой становится первым финалистом, а у проигравшего остается шанс в полуфинале. 
 Проигравший в матче 3-ей против 4-ой покидает турнир, а победитель выходит в полуфинал. Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.

Квалификация на чемпионат 
Квалификация команд на чемпионат проходила по следующему регламенту:
 участник  - команда скипа Кори Дропкин,
 участник Олимпиады 2022 - команда скипа Джон Шустер,
 участник Чемпионат мира среди юниоров этого года - команда скипа Ethan Sampson,
 лучшая команда (еще не калифицировавшаяся) турнира Curling Stadium Contender Series (Блейн) - команда скипа Daniel Casper,
 лучшая команда (еще не калифицировавшаяся) турнира Curl Mesabi Classic (Эвлет) - команда скипа Scott Dunnam,
 три команды (еще не калифицировавшиеся), имеющие лучший рейтинг в Мировом туре по кёрлингу по состоянию на 20 декабря 2022 - команды скипов Джейсон Смит, Darryl Sobering, Рич Руохонен.

Составы команд 
источник

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Плей-офф 
10 февраля, 14:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
10 февраля, 19:00

Финал 
11 февраля, 12:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
Трансляции на youtube-канале Ассоциации Кёрлинга США: 2023 USA Curling Men's National Championship
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2023

Спорт в США в 2023 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Денвере
Февраль 2023 года